Giovanni Casini ist der Name folgender Personen:

* Giovanni Casini (Maler) (1689–1748), italienischer Maler und Bildhauer 
 Giovanni Maria Casini (1652–1719), italienischer Komponist 

Siehe auch:
 Giovanni Cassini